Orden del Fénix hace referencia a una organización ficticia de la saga Harry Potter.

Orden del Fénix también puede referirse a:
 Orden del Fénix, una insignia otorgada en Grecia
 Real Orden del Fénix, una insignia otorgada en Tonga
Orden del Fénix, una distinción honorífica otorgada por la casa de Hohenlohe.